Лаврич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лаврич, Божидар (1899—1961) — словенский врач и политик.
 Лаврич, Клемен (род. 1981) — словенский футболист, нападающий.